Peglio – comune italiano in provincia di Como
Peglio – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino
Peglio – frazione di Sassano in provincia di Salerno